Havet steht für:

 Havet (Duo), deutsches Musikduo

Havet ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Havet (1513–1578), belgischer Bischof
 Didier Havet (* 1964), französischer Jazzmusiker
 Louis Havet (1849–1925), französischer Klassischer Philologe